YTD puede referirse a:

 YTD, abreviatura de la expresión inglesa Year-To-Date que significa "Año hasta la fecha" y que es utilizada sobre todo en contabilidad para designar el año en curso (para el mes en curso se abreviaría MTD). Se lee "Desde inicio del año a la fecha"; 
 YTD, abreviatura para YouTube Downloader, software utilizado para bajar vídeos de YouTube y convertirlos a otros formatos populares; o
 YTD, código de aeropuertos de IATA correspondiente a Thicket Portage Airport, en Manitoba, Canadá.